Huser ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Huser (* 1936), deutscher Gewichtheber
 Andrea Huser (1973–2020), Schweizer Multisportlerin
 Ayla Huser (* 1992), Schweizer Badmintonspielerin
 Fritz Huser (* 1952), Schweizer Maler und Illustrator
 Heinrich Huser (1870–1926), Schweizer Architekt
 Isabella Huser (* 1958), Schweizer Übersetzerin, Filmproduzentin und Schriftstellerin
 Johann Huser (um 1545 – um 1600), deutscher Arzt und Paracelsist
 Lilay Huser (* 1958), aus der Türkei stammende deutsche Schauspielerin
 Marco Huser (* 1979), Schweizer Snowboarder
 Michaela Huser (* 1987), Schweizer Politikerin der Schweizerischen Volkspartei (SVP)
 Robin Huser (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Walter Huser (1903–1981), Schweizer Bildhauer und Zeichner
 Yves Huser (* 1993), Schweizer Unihockeyspieler auf der Position des Verteidigers

Huser steht für:

 Huser (Beruf), eine Bezeichnung für Winzer